Borūjerd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Borujerd, kommunhuvudort, Lorestan, 
 Shahrestān-e Borūjerd, kommun, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar